Adrian Lewis Peterson (n. 1985) – giocatore di football americano statunitense
 Adrian Nicholas Peterson (n. 1979) – giocatore di football americano statunitense